Biblis (geslacht) een geslacht van vlinders in de familie Nymphalidae
 Biblis (gemeente) een gemeente in Duitsland